Глюко́за:
 Глюкоза («виноградный сахар») — углевод с 6 атомами углерода.
 Глюкоза (певица) (род. 1986) — российская певица, актриса и телеведущая.